

Женішке — село, Жарминський район, Східноказахстанська область
 Женішке — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Жинішке